Taíde puede referirse a:
 Taíde (España), aldea española de la parroquia de Barbadelo, municipio de Sarria, provincia de Lugo, Galicia.
 Taíde (Portugal), freguesia portuguesa del municipio de Póvoa de Lanhoso, y distrito de Braga.